Het als eerste geplaatste duo Black/Paes behaalde de titel in het gemengddubbel van de Australian Open 2010. Ze wisten in de finale Jekaterina Makarova en Jaroslav Levinský te verslaan in twee sets met 7-5, 6-3.

Uitslagen

Laatste 4

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
 Officiële website Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2010